-абад — це суфікс, що входить до складу багатьох назв міст західної, центральної та південної Азії, що походить від терміна перської мови  (), що означає «оброблюване місце» (село, місто, регіон), і зазвичай приєднується до імені засновника або мецената міста.

В Індії -абад — спадщина персоїзованих мусульманських правителів, таких як Моголи.

Суфікс найпоширеніший в Ірані, який містить тисячі — абадів, більшість з яких невеликі села. Тільки провінція Марказі містила 44 Хосейнабади, 31 Аліабад, 23 Хаджиабади, 22 Хасанабада тощо.

Поширені імена з -абад 
Кілька місць з однойменною назвою:

 Аббасабад
 Ахмадабад
 Акбарабад
 Аліабад
 Аллахабад
 Аурангабад
 Файзабад
 Хаджіабад
 Хосейнабад
 Хайдерабад
 Джаханабад
 Кавсарабад
 Хоррамабад
 Нізамабад
 Резаабад
 Сахібабад
 Шахабад
 Сікандарабад

Див. також 

 -стан
 -пур
 -деш
 -танія

Примітки 

Суфікси